Михаил Фёдорович Купчишин (род. 25 октября 1923 года в с. Клекотина) — украинский краевед.

Биография 
Родился 25 октября 1923 года в селе Слобода Мурафская (ныне — село Клекотина, Шаргородский район, Винницкая область).

Окончил Винницкий энергетический техникум и исторический факультет Одесского педагогического института.

С 17 октября 1941 по ноябрь 1945 года служил в РККА. В 1942 году в качестве станкового пулемётчика участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков, имеет ранения, инвалид войны.

Трудовую деятельность начал слесарем-электриком на I Петровском сахарозаводе (Харьковская область). После войны работал на Бийском сахарном заводе (Алтайский край), затем два года — инструктором Шаргородского райкома КП УССР, на партийной работе в Ивано-Франковской области, где избирался депутатом и членом исполкома Богородчанского райсовета депутатов трудящихся. Занимал ответственные должности в ЦК КПУ, а после выхода в 1987 году на пенсию стал заместителем председателя совета Организации ветеранов войны и труда Украины.

Написал и издал второе дополнение книги «Мурафа и Клекотина» (2009), книгу «Род наш — цвет наш» (2008) о роде Купчишин, «Родословная Купчишин» (2005), «В объятиях родственников» (2010), а также в соавторстве с А. Г. Мичаком написал книгу «Шаргородщина: страницы истории» (2002), «Записки работника Совета Организации ветеранов Украины» (2011), где описал свою 25-летнюю работу.

Является почётным учеником местной школы в селе Клекотина, где ему посвящён стенд «Его имя уважение окутывает». Улица, где он родился, названа его именем.

Награждён орденами Отечественной войны I степени, «За мужество», Дружбы народов, «Знак Почёта», Богдана Хмельницкого III степени, медалями «За отвагу», «Защитнику Отчизны» и другими, а также двумя Почётными грамотами Президиума Верховного Совета УССР.

Вместе с женой Инной Григорьевной, отличником образования Украины (умерла в 1952 году) воспитал двух сыновей: Александра (работал на дипломатической службе) и Евгения (предприниматель).

Примечания

Литература 
 А. Н. Негребецький. Іменами багата земля Шаргородська. — Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. — С. 114—115.

Краеведы Украины
Выпускники Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского